Форешть () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Форешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Форешть.
 Форешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Гропніца.